Appelman ist der Familienname folgender Personen:

 F. J. Appelman (1894–1965), niederländischer Forstbeamter, Zoodirektor und Naturschützer
 Zach Appelman (* 1986), US-amerikanischer Film- und Theaterschauspieler